Alonso Fernández de Córdoba y Enríquez de Ribera (Montilla, 9 de octubre de 1588 - 24 de julio de 1645), noble español perteneciente a las Casas de Aguilar y de Feria conocido como el Mudo por haber nacido sordo. En sucesión de su padre, Pedro Fernández de Córdoba y Figueroa, fue V marqués de Priego, III de Villafranca, II de Montalbán y XI señor de Aguilar de la Frontera, XIV de la Casa y Estado de Córdoba, de Montilla, Duernas, Santa Cruz, El Puente de Don Gonzalo, Castillo Anzur, Castro del Río, Carcabuey, Monturque, Montealegre y Meneses. 
La ley de agnación rigurosa que rige la Casa de Feria hizo que su nieto Lorenzo, IV duque de Feria, muerto en 1634, no pudiese ser sucedido por su hermana María, y hubiese que buscar un heredero, Alonso el Mudo, quien además de abuelo materno del IV duque, era su pariente más directo por línea de varón, como biznieto del III conde de Feria, aunque portaba el apellido Fernández de Córdoba como titular del marquesado de Priego. Por ello, reclamó sus derechos y en 1634 se convirtió en V duque de Feria, Cabeza y Pariente mayor de la Casa de Figueroa, señor de Zafra, La Parra, Nogales, Oliva de la Frontera, Valencia del Mombuey, Salvaleón, Salvatierra, La Morera, Alconera, Almendral y Torre de Miguel Sesmero.

El marquesado de Villalba pasó directamente al hijo de Alonso, Luis Ignacio, posteriormente VI duque de Feria, VI marqués de Priego etc.

Matrimonio e hijos 

Alonso el Mudo casó en Sevilla, el 20 de febrero de 1607, con su prima hermana Juana Enríquez de Ribera, hija de Fernando Enríquez de Ribera, IV marqués de Tarifa, y de Ana Téllez-Girón. Juana tuvo dieciocho embarazos, tres de los cuales fueron abortos, y quince hijos:

Títulos y ancestros 

   

Duques de Feria
Fernández de Córdoba
Suárez de Figueroa
Marqueses de Priego
Marqueses de Villafranca
Nobles sordos
Nobles de la provincia de Córdoba (España)
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Nobles de España del siglo XVI
Nobles de España del siglo XVII
Nacidos en Montilla